Наплавка — это нанесение слоя металла или сплава на поверхность изделия посредством сварки плавлением.

Назначение 
 
Восстановительная наплавка применяется для получения первоначальных размеров изношенных или поврежденных деталей. В этом случае наплавленный металл близок по составу и механическим свойствам основному металлу.

Наплавка функциональных покрытий служит для получения на поверхности изделий слоя с необходимыми свойствами. Основной металл обеспечивает необходимую конструкционную прочность. Слой наплавленного металла придаёт особые заданные свойства: износостойкость, жаростойкость, жаропрочность, коррозионную стойкость и т. д.

Важнейшие требования, предъявляемые к наплавке, заключаются в следующем:

 минимальное проплавление основного металла;
 минимальное перемешивание наплавленного слоя с основным металлом;
 минимальное значение остаточных напряжений и деформаций металла в зоне наплавки;
 занижение до приемлемых значений припусков на последующую обработку деталей.

Способы наплавки 
 Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами
 Дуговая наплавка под флюсом проволоками и лентами
 Дуговая наплавка в защитных газах вольфрамовыми (неплавящимися) и проволочными металлическими (плавящимися) электродами
 Дуговая наплавка самозащитными порошковыми проволоками 
 Электрошлаковая наплавка
 Плазменная наплавка
 Лазерная наплавка 
 Электронно-лучевая наплавка
 Индукционная наплавка
 Газопламенная наплавка

Применение 

Наплавку производят при восстановлении изношенных и при изготовлении новых деталей машин и механизмов. Наиболее широко наплавка применяется при ремонтных работах. Восстановлению подлежат корпусные детали различных двигателей внутреннего сгорания, распределительные и коленчатые валы, клапаны, шкивы, маховики, ступицы колес и т. д.

См. также 
 Американское общество по сварке AWS (American Welding Society)

Литература 
 Соснин Н. А., Ермаков С. А., Тополянский П. А. Плазменные технологии. Руководство для инженеров.. — Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического ун-та, 2013. — 406 с.
 Хасуи А., Моригаки О. Наплавка и напыление. Пер. с яп. Москва «Машиностроение» 1985 г.

Термическая обработка металлов
Технологии машиностроения
Упрочнение поверхностей
Сварка